Paulo Almir Antunes, político brasileiro.
 Paulo Augusto Mansur Antunes, jornalista esportivo brasileiro.
 Paulo Sidnei Antunes, político brasileiro.

Desambiguação